Ви́йтала () — финская фамилия. Известные носители:

 Вийтала, Леннарт (1921—1966) — финский борец.
 Вийтала, Пихла (род. 1982) — финская актриса.